Minersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Minersville (Pennsylvania)
Minersville (Utah)